Карлук — многозначное понятие:

Водоёмы 
 Карлук — река в России, левый приток Манзурки (бассейн Лены).
 Карлук — река в США, на острове Кадьяк.
 Карлук — озеро в США, на острове Кадьяк.

Населённые пункты 
 Карлук — деревня в Иркутском районе Иркутской области России.
 Карлук — село в Качугском районе Иркутской области России.
 Карлук — населённый пункт на острове Кадьяк (Аляска, США).
 Карлук — населённый пункт в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.
  () — город в округе Саут-Ланаркшир, Шотландия.

Другое 
 Карлук — тюркское племя в Средние века.
 Карлук — рыбий клей, род желатина.
 Карлук — аэропорт в США, на острове Кадьяк.
 «Карлук» — судно канадской арктической экспедиции, затёртое льдами в 1913 году.

См. также 
 Большой Карлук — деревня в Заларинском районе Иркутской области России.